Qeqquartooq bezeichnet:
 Qeqquartooq (Bucht, Akunnaap Saqqaa), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqquartooq (Bucht, Kajup Ikerasaa), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqquartooq (Fjord) (auch Qeqqualik), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland